Le centre peut désigner :

En mathématiques 
 en algèbre, le centre d’une structure algébrique : l’ensemble des éléments de cette structure qui commutent avec tous les autres éléments (par exemple, le centre d'un groupe désigne le sous-groupe des éléments commutant avec tout élément du groupe).
 en algèbre, probabilités et statistiques : la moyenne d’un sous-ensemble de valeurs dans un espace algébrique normé.
 en géométrie :
 le centre, point situé à égale distance de chacun des points d’un cercle ou disque, ou d’une sphère ou boule, en géométrie euclidienne. Plus généralement : centre de symétrie ;
 l'isobarycentre d'un ensemble de points (souvent appelé son « centre de gravité ») est le barycentre de ces points, affectés de coefficients égaux (par exemple pour un triangle, c'est l'intersection des médianes) ;
 le centre du cercle minimum d'une figure, ou le centre du plus grand cercle vide ;
 un centre du triangle : un point, lié aux sommets du triangle, et stable par similitude, comme le centre de gravité, le centre du cercle circonscrit, le centre du cercle inscrit et l'orthocentre.

En physique 
 Le centre d'inertie, ou centre de masse d'un objet est le point où s'applique le vecteur variation de quantité de mouvement.
 Le centre de gravité d'un objet placé dans un champ de pesanteur est le point d'application de la résultante des forces de gravité.
 Le centre de pression est un point dynamique caractéristique d'un contact entre deux surfaces planes.
 Le centre de poussée est le point d'application de la résultante des forces aérodynamiques.
 Le centre de carène est le point d'application de la poussée d'Archimède.

En géographie et en économie

Entités géographiques communes 
Le centre peut désigner :
 une subdivision géographique ou administrative centrale, c’est-à-dire partiellement ou totalement entourée par d’autres subdivisions de même nature dans la même entité géographique ou administrative, et la plus proche (en moyenne, au moins historiquement) de toutes les autres subdivisions de cette entité :
 par extension, en géographie et économie :
 le centre d’une ville qui concentre les services utiles à la population et dispose d’une forte densité ; Voir aussi :
 centre-ville, centre historique, centre des affaires (ou Central business district, CBD) ;
 le centre d'un pays, voir par exemple le centre de la France
 le modèle centre/périphérie en économie et en géographie :
 le centre, pôle principal d’activité ou de direction d’une organisation publique ou privée.
 un centre commercial.
 un centre de compétence, lieu où se concentrent ou se rassemblent un nombre important de personnes physiques ou morales compétentes dans un même domaine.

Toponyme

Régions, départements 
Le toponyme Centre peut aussi désigner plusieurs régions centrales de différents États, pays ou région administrative d’un État ou pays :
 Belgique — la région du Centre, dans le Hainaut en Région wallonne ;
 Burkina Faso — la région Centre ;
 Cameroun – la région du Centre ;
 France — la région Centre-Val de Loire, anciennement région Centre ;
 Ghana — la région du Centre ;
 Haïti — le département du Centre ;
 Luxembourg — la circonscription du Centre ;
 Ouganda — la région Centre ;
 Portugal — la région du Centre ;
 Russie — le District fédéral (okroug) du Centre.
 Sri Lanka - la Province du Centre
 Sri Lanka - la Province du Centre-Nord

Voir aussi :

Villes 
Le toponyme Centre peut aussi désigner plusieurs villes, où elle est (ou fut historiquement) centrale dans la subdivision administrative où elle est située :
 Centre est une ville de l’Alabama (États-Unis) ;
 Centre un quartier de la ville de Lausanne, en Suisse ;
 Centre, un district de l'île de Santa Catarina, au Brésil ;
 Centre de Liège, en Belgique ;
 Centre, un des vingt-et-un arrondissements de la ville de Madrid en Espagne.

En politique 

En France, le centre a désigné :
 	
 Pendant la Révolution française, un groupe politique, formé de députés élus à la Législative en 1791, nommé aussi « Indépendants ou Parti constitutionnel ». On commença, par dérision, à l’appeler dès cette législature le « Marais ou la Plaine », sobriquet qu’il conservera aux élections législatives de 1792. Politiquement ce « Centre » se situa entre les Girondins et les Montagnards.

De nos jours, le centre peut désigner :
 Le centrisme, un courant politique.
 Le nom de plusieurs partis politiques à travers le monde :
 Le Centre (en allemand : Die Mitte (DM), en italien : Alleanza del Centro (AdC), en romanche : Allianza dal Center (AdC)), parti politique suisse
 Le Parti du Centre allemand (Deutsche Zentrumspartei) dissout en 1933 puis refondé en 1945
 Le Parti centriste américain (Centrist Party)
 Le Parti du Centre estonien (Eesti Keskerakond)
 Le Parti du Centre féroïen (Miðflokkurin)
 Le Parti du centre finlandais (Suomen Keskusta)
 Le Parti du Centre hongrois (Centrumpárt)
 Le Parti du Centre israélien (Mifleget Hamerkaz; מפלגת המרכז)
 Le Parti du Centre nauruan (Center Party)
 Le Parti du Centre norvégien (Senterpartiet)
 Le Parti du Centre polonais (Partia Centrum)
 Le Parti du centre suédois (Centerpartiet)
 L'ancien Parti d'Union centriste grec (Ένωση Κέντρου, Enosi Kentrou)
 L'ancien Parti du Centre irlandais (National Centre Party)
 L'ancien Parti du Centre jersiais (Centre Party)
 L'ancien Parti du Centre néerlandais (Centrumpartij)

En sport 
 Un joueur de centre est un joueur évoluant à la position de centre d'un sport donné. Exemple : le centre au hockey sur glace, le centre au rugby à XIII, au rugby à XV et à sept, ou encore le centre au football américain et au football canadien.
 Aux échecs, le centre est une zone d'intérêt pour les joueurs.

Voir aussi 
 
 
 

da:Centrum
de:Zentrum
nl:Centrum